Garrido est un nom espagnol porté notamment par :
  ;
 Celso Garrido Lecca (1926-), compositeur péruvien ;
 Diego López Garrido (1947-), homme politique espagnol ;
 Elsa Garrido (1977-), femme politique santoméenne ;
 Elisa Garrido (1909-1990), républicaine espagnole engagée dans la Guerre d'Espagne et la Résistance française;
 Fernando Garrido (1958-), alpiniste espagnol ;
 Gabriel Garrido (1950-), musicien argentin ;
 Gonzalo Garrido (1973-), coureur cycliste chilien ;
 Javier Garrido Behobide (1985-), footballeur espagnol ;
 Javier Garrido Ramírez (1979-), footballeur espagnol ;
 José Antonio Garrido (1975-), coureur cycliste espagnol ;
 José María Rojas Garrido (1824-1883), homme politique colombien ;
 Juan Carlos Garrido (1969-), entraîneur espagnol de football ;
 Lizardo Garrido (1957-), footballeur chilien ;
 Louis-Édouard Garrido (1893-1982), peintre français ;
 Luis Garrido (1990-), footballeur hondurien ;
 Luis de Garrido (1960-), architecte espagnol ;
 Manuel Lozano Garrido (1920-1971), écrivain et journaliste espagnol ;
 Martín Garrido (1974-), coureur cycliste argentin ;
 Orlando H. Garrido (1931-), zoologiste, herpétologiste cubain ;
 Pablo Garrido (1938-), athlète mexicain ;
 Pilar Garrido Gutiérrez (1966-), femme politique espagnole ;
 Raphaël Garrido (1951-), chanteur de rock français ;
 Raquel Garrido (1974-), femme politique franco-chilienne ;
 Raúl Guerra Garrido (1935-2022), écrivain espagnol ;
 Rénald Garrido (1983-), boxeur français ;
 Reynaldo Garrido (1934-), joueur de tennis cubain ;
 Ricardo Soberón Garrido, avocat péruvien.
Patronyme hispanique